Guds hus kan syfta på:

Gudstjänstlokal – en religiös byggnad avsedd för andaktsmöten, bön, ceremonier, gudstjänst, offer, ritual, och tillbedjan i de stora religionerna
Guds hus (byggprojekt) – en planerad kyrkobyggnad och ett ekumeniskt byggprojekt i Fisksätra i Nacka kommun
Guds hus (TV-program) – ett svenskt realityprogram som sändes i TV 8 under 2008

Se även
 Kyrka 
 Moské
 Synagoga